Osredek je krajevno ime:

 Osredek, Cerknica (Slovenija)
 Osredek, Šentjur (Slovenija)
 Osredek, Velike Lašče (Slovenija)
 Osredek, Zagorje ob Savi (Slovenija)
 Osredek Desinićki (Hrvaška)
 Osredek nad Stično (Slovenija)
 Osredek pri Dobrovi (Slovenija)
 Osredek pri Hubajnici (Slovenija)  
 Osredek pri Krmelju (Slovenija)
 Osredek pri Podsredi (Slovenija)
 Osredek pri Trški Gori (Slovenija)  
 Osredek pri Zrečah (Slovenija)
 Osredek Žumberački (Hrvaška)